Tristan et Iseut est une légende médiévale de la matière de Bretagne. Elle a donné lieu à plusieurs adaptations, dont :
 Tristan und Isolde, opéra allemand de Richard Wagner (1865) ;
 Tristan et Yseult, film français d'Albert Capellani (1911) ;
 Tristan et Yseult, film italien d'Ugo Falena (1911) ;
 Tristan et Yseult, film français de Maurice Mariaud (1920) ;
 Tristan et Iseult, film français d'Yvan Lagrange (1972) ;
 Tristan et Iseut, film d'animation franco-luxembourgeois de Thierry Schiel (2002) ;
 Tristan et Yseult, film allemand, tchèque, britannique et américain de Kevin Reynolds (2006).